Byala voda peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бяла вода) :
Byala voda, village bulgare de l'obchtina de Malko Tarnovo, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Byala voda, village bulgare de l'obchtina de Belene, situé dans l'oblast de Pleven.